Евге́ний Бори́сович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Евгений Борисович (1916—1973) — советский актёр.
 Кузнецов, Евгений Борисович (род. 1961) — советский футболист.